Tandemmotor steht für:

 ein Elektromotor mit zwei Anker auf einer gemeinsamen Antriebswelle in einem gemeinsamen Statorgehäuse
 ein Verbrennungsmotor, bestehend aus zwei unabhängigen Einzelmotoren, die auf dieselbe Antriebswelle arbeiten